Rickon Stark é uma personagem fictícia  da série de livros de fantasia As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George R. R. Martin, e na adaptação televisiva da literatura Game of Thrones do Home Box Office, onde é interpretado pelo ator irlandês Art Parkinson. Ele é introduzido em ambas as mídias como o filho mais novo de Eddard "Ned" Stark, o honorável lorde de Winterfell, uma ancestral fortaleza no Norte do continente fictício de Westeros. Suas aparições na série literária ocorrem em A Game of Thrones (1996), A Clash of Kings (1998) e A Dance with Dragons (2011).

Perfil
Filho mais novo de Ned e Catelyn Stark, Rickon tem quatro irmãos, Robb, Sansa, Arya, Bran e um meio-irmão, Jon Snow, filho bastardo de seu pai. Assim como seus irmãos e irmãs, ele é constantemente acompanhado por seu lobo-gigante " Shaddydog", com quem tem uma forte ligação. Ele é descrito nos livros como possuindo uma grande semelhança facial com sua mãe,sendo  naturalmente agressivo, com força de vontade e violento, traços que se refletiram na personalidade de seu lobo. Uma personagem secundário nos livros, suas ações são descritas através dos olhos de outras personagens, principalmente seu irmão Bran.

Biografia fictícia

Série literária

A Game of Thrones 
Ned Stark deixa Winterfell com as duas filhas em direção ao sul, acompanhando seu velho amigo, o rei Robert Baratheon, a quem servirá como Mão do Rei na capital dos Sete Reinos, Porto Real, enquanto sua mulher Catelyn permanece na fortaleza cuidando dos outros filhos, principalmente Bran, que está em estado de coma após uma queda de uma torre do castelo, provocada por Jaime Lannister. Angustiado com a partida do pai e o estado de Bran, o pequeno Rickon pode apenas ficar em volta de seu irmão mais velho Robb, chorando. Triste quando Robb anuncia que também deixará Winterfell, Rickon se esconde nas criptas da fortaleza. Pouco depois da morte de Ned Stark em Porto Real, ele e Bran tem uma visão do espírito do pai na cripta.

A Clash of Kings

Após a morte de Ned, Rickon fica praticamente sem supervisão familiar adulta, já que Catelyn e Robb partem para a guerra contra os Lannister e Sansa e Arya estão cativas em Porto Real. Sozinho em Winterfell com seu irmão paralítico Bran, ele desenvolve um temperamento agressivo e indisciplinado. Seu medo e raiva do mundo em volta se reflete em seu lobo que se torna em grande parte selvagem e ataca várias pessoas antes de ser preso nos canis. 

Por várias vezes o lobo de Bran, "Summer", precisa submeter "Shaddydog" pela força. Rickon e Bran se tornam reféns de Theon Greyjoy quando ele toma Winterfell na ausência de Robb; ele consegue escapar e se esconde nas criptas sob o castelo com Bran, o gigante  Hodor, os irmãos Meera e Jojen Reed e a Selvagem Osha. Após Winterfell ser saqueada e queimada por Ramsay Bolton, eles emergem das criptas e encontram a fortaleza em ruínas;  Meistre Luwin, gravemente ferido, diz que Rickon e Bran precisam ser separados e escondidos. Osha foge com Rickon sob seus cuidados e os outros fogem acompanhando Bran.

A Dance with Dragons
Rickon não aparece no último livro publicado da saga mas é várias vezes citado. Todos acreditam que ele esteja morto, até que lorde Wyman Manderly, um vassalo jurado dos Stark, ouve de um sobrevivente do saque de Winterfell que o menino está provavelmente vivo e fugiu com uma mulher para a ilha de Skagos. Em troca de ter demonstrado sua lealdade a Stannis Baratheon ao invés dos Lannister durante o cerco de Pedra do Dragão, Manderly incumbe Davos Seaworth de ir a Skagos tentar encontrar Rickon, para apresentá-lo vivo aos lordes do Norte e motivá-los a atacar Ramsay Bolton, Roose Bolton e Walder Frey, que traíram a Casa Stark.

Genealogia 

|-
|style="text-align: left;"|Notas:

|}

Série de televisão

Temporadas 1-3 (2011-13) 
Rickon Stark é o filho mais novo de Lord Eddard e Lady Catelyn, naturalmente agressivo e obstinado. Seu lobo gigante negro Salsicha compartilha essas qualidades. Quando Theon Greyjoy captura Winterfell na 2ª temporada, Rickon se esconde nas criptas com Bran, Hodor e a mulher selvagem Osha. Depois que Theon não consegue encontrar onde Rickon e Bran estão, ele manda matar e queimar dois garotos da fazenda, para passar seus corpos carbonizados pelos garotos Stark. Depois que Winterfell é saqueado e queimado, Rickon, Bran, Hodor, Osha e os lobos gigantes viajam pelo Norte. Na 3ª temporada, antes de chegarem ao Muro, Rickon, Osha e Shaggydog se separaram do resto do grupo e dirigiram-se para a Última Lareira, a casa dos Umbers.

Temporada 6 (2016) 
Rickon e Osha vivem em Last Hearth protegidos e escondidos por Lorde Greatjon Umber; quando ele morre, eles são traídos pelo filho, Smalljon Umber, que os entrega a Ramsay Bolton, o novo Guardião do Norte, para assegurar uma aliança com os Bolton contra os Selvagens que Jon Snow permitiu passarem para o sul da Muralha e procurarem terras para viver. Para provar a identidade de Rickon, Smalljon mata o lobo "Shaddydog" e envia sua cabeça para Ramsay. Quando estes lhe são entregues, Ramsay mata Osha e prende Rickon nos calabouços de Winterfell, agora sob seu comando; ele envia então uma carta a Jon em Castle Black  ameaçando matar o menino e invadir a fortaleza se ele não lhe devolver Sansa Stark, irmã de Jon e sua esposa forçada, que fugiu para o Norte ajudada por Brienne de Tarth. Em resposta, Jon reúne um exército de lordes leais aos Stark e marcha para o sul para a guerra contra Ramsay por Winterfell e por Rickon.

Quando os exércitos estão formados para a chamada Batalha dos Bastardos na planície à frente de Winterfell, Ramsay traz Rickon e, num de seus jogos sádicos, manda ele correr para o lado das tropas de Jon; enquanto o menino corre, Ramsay  dispara flechas que propositalmente erram o alvo, caindo a poucos metros de Rickon. A última flecha é disparada de maneira certeira e mata o garoto, acertando-o no coração na frente do irmão e das tropas dos dois exércitos. Depois da batalha, vencida pelas tropas do Norte com a ajuda dos cavaleiros do Vale de Petyr Baelish, o corpo de Rickon é enterrado por Jon na cripta da fortaleza ao lado dos restos do pai, Ned Stark.

Ator
Rickon Stark é interpretado na série de TV pelo ator irlandês Art Parkinson, com nove anos de idade na época da estreia em 2011. Numa entrevista, Art disse que seus pais não lhe permitiam ver a série por causa da violência mostrada, apenas as breves cenas em que aparecia. Em abril de 2015, ele declarou ao jornal The New Zealand Herald que realmente foi impedido de acompanhar seu próprio trabalho depois de assistir com os pais a uma cena em que um menino de três anos é degolado com uma faca no início da temporada.  Ele pode passar a acompanhar a série normalmente somente nas últimas temporadas.

Numa entrevista em 2016, ele falou sobre o retorno de sua personagem à série, da qual esteve afastado das telas depois de fugir, e de sua morte:"Assim que eu soube que ia voltar na 6ª temporada, antes mesmo de me darem o roteiro eles me puseram num círculo e disseram:'Escute, para que você não tome um choque quando ler o roteiro, fique sabendo que você vai morrer nesta temporada'. E continuou:"Quando eu voltei, eu fiquei bastante excitado de retornar à série e as cenas parecia ser ótimas; fiquei muito feliz de abraçar novamente a personagem."

Em seu retorno, Parkinson também disse que sua colega de elenco, Natalia Tena, a Selvagem companheira de viagem Osha, o ajudou com seu papel. Ele comentou sobre como Rickon se desenvolveu após a morte de Ned Stark:"Eu acho que após a morte de seu pai, ele se tornou bastante independente e raivoso. Acho que ele é um pouco mais maduro agora. Ele tem estado fora por um bom tempo e agora é mais independente e mais forte".

Relembrando o retorno de Rickon e sua morte:

Personagens de As Crônicas de Gelo e Fogo